Physical kan avse:
Physical (Alcazar) – en lasat av gruppen Alcazar som fanns med på albumet Dancefloor Deluxe 2004
Physical (Nine Inch Nails) – en låt av gruppen Nine Inch Nails som fanns med på EP:n Broken från 1992